Евгений Владимирович Рукавицын (род. 26 февраля 1977, Ленинград) — российский тренер по фигурному катанию. Тренер высшей квалификационной категории, специализируется на одиночном катании. Известен по работе с Константином Меньшовым, Алёной Леоновой и Дмитрием Алиевым.

Соревновательные выступления 
В начале января 1995 17-летний Евгений участвовал в Чемпионате России по фигурному катанию в Москве, где занял 10-е место. В короткой программе он исполнил каскад тройной лутц - двойной тулуп, двойной аксель и тройной тулуп. В произвольной программе сделал 7 тройных прыжков (лутц, флип, риттбергер, по два сальхова и тулупа). Мастер спорта России.

Тренерская работа 
В 19 лет Рукавицын завершил выступления и занялся тренерской работой. Тренер высшей категории.

Наиболее известные ученики Евгения Рукавицына:
 Алёна Леонова (чемпионка мира среди юниоров, серебряный призёр чемпионата мира, бронзовый призёр финала Гран-при, трёхкратный призёр чемпионатов России, победительница Зимней Универсиады) - с апреля 2014 года.
 Константин Меньшов (чемпион России, бронзовый призёр чемпионата Европы)
 Ксения Макарова (чемпионка России) - с 2011 по 2013 г.
 Гордей Горшков (серебряный призёр Зимней Универсиады, бронзовый призёр чемпионата России среди юниоров)
 Полина Агафонова (чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров)
 Мария Артемьева (бронзовый призёр Зимней Универсиады) 
 Дмитрий Алиев (бронзовый призёр чемпионата России среди юниоров, Двукратный Чемпион России среди юниоров, вице-чемпион мира среди юниоров, серебряный призер финала гран-при среди юниоров 2015, победитель финала гран — при среди юниоров 2016, бронзовый призер чемпионата России 2018 года, вице-чемпион Европы 2018 года, Чемпион России 2020 года, Чемпион Европы 2020 года) 
 Алина Фёдорова (двукратная чемпионка Латвии, двукратная чемпионка Латвии среди юниоров)
 Мария Талалайкина (бронзовый призёр Кубка России 2020).
 Елизавета Нугуманова (серебряный и бронзовый призёр этапов Гран-при среди юниоров).
 Анастасия Губанова (чемпионка Европы)

Личное 
У Евгения Рукавицына есть дочь Ксения.

Примечания